Русаковское сельское поселение — муниципальное образование.

 Русаковское сельское поселение – в Крыму.
 Русаковское сельское поселение – в Тюменской области.